Trzebieszów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Trzebieszów, une gmina rurale ;
 Trzebieszów, village et chef-lieu de la gmina de  même nom.
 dans la voïvodie d'Opole
 Trzebieszów, localité du gmina et du powiat de Prudnik,